Felipe I de Henao, llamado el Noble, nació en 1175 y murió en 1212. Fue marqués de Namur de 1195 a 1212, era el segundo hijo de Balduino V de Henao y de Namur, y de Margarita de Alsacia, condesa de Flandes.

Su padre heredó el marquesado de Namur de su tío Enrique el Ciego el cual, al no tener ningún hijo que le sucediera, le designó como heredero en 1165. La hija de Enrique el Ciego, Ermesinda se rebeló contra esta disposición. Balduino V se levantó en armas contra Enrique el Ciego y conquistó en 1190 el condado de Namur, que pasó a ser erigido en marquesado en 1184 por el emperador Enrique VI.

Balduino V legó a su segundo hijo el marquesado de Namur estableciendo una cláusula por la que el marquesado de Namur sería vasallo del conde de Henao. Pero Teobaldo I de Bar, que se había casado con Ermesinda, no renunció a Namur y se levantó en armas contra Felipe. La guerra les enfrentó durante tres años, hasta que en el tratado de Dinant, firmado el 26 de julio de 1199 se reconoció a Felipe como propietario de Namur.

Felipe asumió la regencia del condado durante la ausencia de su hermano mayor Balduino (1171- 1205) que había ido a las cruzadas, y durante la minoría de edad de sus sobrinas Juana y Margarita. Durante su guerra contra Francia fue hecho prisionero y recobró la libertad al casarse con María de Francia hija de Felipe Augusto e Inés de Méran, y enviar a sus sobrinas, como rehenes, a la corte de Francia.

Indignados por esta actitud, los flamencos y los Hennuyers se sublevaron y obligaron a Felipe a renunciar a la regencia de los dos condados.

Como señor del marquesado de Namur fue un hombre pacífico, religioso y promotor del desarrollo social. Intervino, asimismo, como mediador entre los señores de la guerra. Enfermo de disentería murió el 9 de octubre de 1212 en Valenciennes. No tuvo descendencia y designó a su sobrino Felipe de Courtenay como su sucesor.

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Nobles de Bélgica del siglo XII
Nobles de Bélgica del siglo XIII
Fallecidos por disentería
Margraves de Namur
Nacidos en Valenciennes
Casa de Flandes